Morrow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morrow Township (Arkansas)
 Morrow Township (Adair County, Missouri)
 Morrow Township (Macon County, Missouri)